«Avellanosa» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en España 
 Avellanosa del Páramo (C.P. 09131), localidad del ayuntamiento de Valle de Santibáñez, Burgos;
 Avellanosa de Muñó (C.P. 09345), villa y municipio situada en la provincia de Burgos;
 Avellanosa de Rioja (C.P. 09267), localidad del ayuntamiento de Belorado, Burgos.

Geografía 
 Monte Avellanosa (1759 m) en la Sierra de Montes Claros en la provincia de Soria, España;

Apellido 
 Avellanosa, apellido:

Personajes 
 Pedro Avellanosa Campos (s/d), médico español, alcalde del Ayuntamiento de Rioseras y procurador en las Cortes Españolas.